Bartoli se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adriana Bartoli
 Antonella Bartoli